The Brand Blotter – cortometraggio del 1912 diretto da Marshall Stedman
 The Brand Blotter – cortometraggio del 1920